Methanocella — род архей из класса Methanomicrobia, типовой и единственный в семействе Methanocellaceae  и порядке Methanocellales.

Классификация 
На май 2017 года в род включают 3 вида:

Примечания 

Methanomicrobia
Роды архей